All Cheerleaders Die ist der Titel folgender Filme:

 All Cheerleaders Die (2001), US-amerikanischer Film von Lucky McKee und Chris Sivertson 
 All Cheerleaders Die (2013), US-amerikanischer Film von Lucky McKee und Chris Sivertson